Сильвинит:

 Сильвинит — осадочная горная порода, состоящая из чередующихся слоёв галита и сильвина.
 Сильвинит — российская химическая компания.